Indonesië
 Tanjung Tiram (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Tiram (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra